Rühmkorf ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Rühmkorf (* 1966), österreichischer Fußballspieler und -trainer
 Eva Rühmkorf (1935–2013), deutsche Politikerin (SPD)
 Heinrich-Daniel Rühmkorf (* 1966), deutscher Politiker, Staatssekretär in Brandenburg
 Markus Rühmkorf (* 1989), österreichischer Fußballspieler
 Peter Rühmkorf (1929–2008), deutscher Schriftsteller

Siehe auch:
 Heinrich Daniel Rühmkorff (1803–1877), deutscher Mechaniker und Forscher